Als Flugschein bezeichnet man:

 eine Bordkarte
 ein Ticket für einen Linien- oder Charterflug, siehe Ticket (Luftfahrt)
 umgangssprachlich die Fluglizenz eines Piloten